Spanheim peut se référer à :
 Ézéchiel Spanheim, diplomate et savant allemand
 Friedrich Spanheim l'Ancien (1600-1649), professeur et théologien calviniste ;
 Friedrich Spanheim le Jeune (1632-1701), fils du précédent, théologien et historien calviniste.